Сандыкачи () — посёлок городского типа в Тагтабазарском этрап Марыйского велаята, Туркмения. Посёлок расположен на левом берегу реки Мургаб, при железнодорожной станции Сандыкачи на линии Мары — Серхетабад.

Статус посёлка городского типа с 1947 года. В советское время в посёлке работали винный и консервный заводы.

Население

Транспорт 
Через поселок проходит автомагистраль A-388 соединяющая Серхетабат и Ёлетен. В посёлке также есть железнодорожная станция ведущая в Серхетабат.

Примечания 

Населённые пункты Туркменистана